Хайме Франсиско Гарса Алардин (; , , Нуэво-Леон Мексика — 14 мая 2021, , Мексика) — мексиканский актёр и певец.

Биография 
Родился  года в городе Монтеррей, в штате Нуэво-Леон. У актёра были две сестры, тоже популярные актрисы — Ана Сильвия Гарса и Мариана Гарса. Он был известен в России, благодаря сериалам «Дикая Роза» (Эрнесто Рохас), «Просто Мария» (Виктор Каррено), «Узурпаторша» (инспектор Мерино) и «Страсти по Саломее» (Иполито), но в Мексике он был известен ещё и как эстрадный певец, исполнитель народных песен и песен о любви. Актер выпустил более 20 эстрадных альбомов и спел свыше 500 песен.

Последние годы жизни, болезни и смерть 
В 2010 году актёр перенёс тяжелейший инсульт, который потребовал операции. Но Гарса победил болезнь и смог не только вернуться на съёмочную площадку, но и на эстраду и исполнил свои новые песни. Спустя некоторое время актёр попал в ДТП на мотоцикле и получил серьёзнейшую травму правой ноги. Вылечить ногу не удалось из-за сахарного диабета, которым Гарса страдал уже много лет, и в 2014 году её ампутировали. Актёр остался практически без работы, оказавшись прикованным к инвалидной коляске. Тем не менее в 2017 году он сыграл роль Apolo Tinoco в телесериале El bienamado.

Скончался 14 мая 2021 года в Мехико из-за осложнений, вызванных сахарным диабетом.

Личная жизнь 
Хайме Гарса был женат — вдова, мексиканская поэтесса и сценаристка Наталия Толедо Пас. Кроме этого он был известен также как поэт, писавший совместно со своей супругой стихи о любви.

Фильмография 

 El bienamado (2017) … Apolo Tinoco
 La Caridad (2015) … José Luís
 Как говорится (сериал, 2011 — …) Como dice el dicho … Dominico
 Девочка моего сердца (сериал, 2010) Niña de mi corazón … Dionisio Bravo (2010)
 Завтра – это навсегда (сериал, 2008 — …) Mañana es para siempre … Silvestre Tinoco
 Чистая любовь (сериал, 2007) Destilando amor … Román Quijano
 Como Dios manda (2003) … Señor Fergus; короткометражка
 Да здравствуют дети! (сериал, 2002—2003) ¡Vivan los niños! … Juan Sánchez
 Страсти по Саломее (сериал, 2001—2002) Salomé … Hipólito
 Личико ангела (сериал, 2000—2001) Carita de ángel … Rutilo Pérez
 Что происходит с нами? (сериал, 1998—1999) ¿Qué nos pasa?
 Богиня любви (сериал, 1998) Gotita de amor … Det. Romo
 Узурпаторша (сериал, 1998 — …) La usurpadora … Comandante Merino (дубл. Валерий Сторожик)
 El amor de tu vida S.A. (1996) … Marcelo
 Песня любви (сериал, 1996) Canción de amor … Ernesto
 Умереть дважды (сериал, 1995) Morir dos veces … Terán
 Военно-юридическая служба (сериал, 1995—2005) JAG … Announcer
 Полет орлицы (сериал, 1994) El vuelo del águila … Ricardo Flores Magón
 Delicuentes de lujo (1992) … Chanito
 Jefe de vigilancia (1992)
 Улыбка дьявола (сериал, 1992) La sonrisa del diablo … Víctor
 Паника (1991) Pánico
 Просто Мария (сериал, 1989—1990) Simplemente María … Victor Carreño (дубл. Сергей Паршин
 Los camaroneros (1988)
 El solitario indomable (1988) … Hijo de don Samuel
 Reto a la vida (1988) … Pepe Muñoz
 Дикая Роза (сериал, 1987—1988) Rosa salvaje … Ernesto Rojas (дубл. Дмитрий Полонский
 Días de violencia (1987)
 Contrabando y muerte (1986)
 Пожить немножко (сериал, 1985) Vivir un poco … Tintoretto Fernández (1985)
 Бианка Видаль (сериал, 1985) Bianca Vidal … Mauricio
 Женщина, случаи из реальной жизни (сериал, 1985 — …) Mujer, casos de la vida real
 Нана (1985) Naná … Coquito
 Запрещенный пляж (1985) Playa prohibida … Andres
 Гваделупе (сериал, 1984) Guadalupe … Francisco Javier
 Агенты Сокол и Снеговик (1984) The Falcon and the Snowman … Raul
 Prohibido amar en Nueva York (1984)
 Noche de carnaval (1984) … Amigo de Pepe
 Los dos carnales (1983)
 Las piernas del millón (1981)
 ¡¡Cachún cachún ra ra!! (сериал, 1981) … El Pelos (1981)
 Пропавший без вести (1981) Missing … Young Man — Stadium
 Hacer un guion (1981)
 El gran perro muerto (1981) … Chente
 Джонни Чикано (1981) Johnny Chicano … Pepe Domínguez
 Мать (сериал, 1980) La madre
 Шпана (1980) Navajeros … El Butano
 Договор любви (сериал, 1977) Pacto de amor
 Los hermanos del viento (1977) … Manuel
 Каноэ (1976) Canoa … Roberto Rojano Aguirre

Дубляж 
 Улица Сезам (сериал, 1972 — …) Plaza Sésamo … Jaime

Примечания

Ссылки 
 
 Хайме Гарса  на сайте КиноПоиск
 Хайме Гарса  на сайте alma-latina

Умершие от сахарного диабета